Соревнования в ходьбе на 50 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 19 августа. На старт вышли 80 легкоатлетов из 39 стран.

Со старта лидерство захватил действующий рекордсмен мира Йоанн Динис из Франции, с каждым километром наращивавший своё преимущество. На середине дистанции он опережал преследователей на 1 минуту 40 секунд. Первым начал сокращать отставание от француза Эван Данфи из Канады, находившийся на второй позиции. На 32-м километре Динис остановился из-за проблем с желудком. После того, как его догнал Данфи, он возобновил движение и какое-то время попытался идти вместе с ним, но уже через 2 километра стал постепенно отставать. В дальнейшем, несмотря на утомление, падение по ходу дистанции, сильные боли в животе и диарею Йоанн всё-таки закончил дистанцию на 8-м месте.

К 40-му километру в лидеры вышел олимпийский чемпион Джаред Таллент из Австралии, в 12 секундах позади были словак Матей Тот и японец Хирооки Араи, недалеко был и Данфи, который не смог поддержать рывок лидера, но всё ещё претендовал на медали. За 5 км до финиша преимущество Таллента было достаточно комфортным, 22 секунды, однако действующий чемпион мира Тот предпринял финишное ускорение и обошёл оппонента на 48-м километре дистанции, решив таким образом судьбу олимпийского золота. В борьбе за бронзу сошлись Араи и Данфи. Эван поравнялся с соперником, после чего в результате физического контакта с ним потерял равновесие и был вынужден отпустить его и финишировать четвёртым. После финиша канадская делегация подала протест, который был удовлетворён, и Араи был дисквалифицирован. Однако после ответной апелляции японской стороны судьи вернули результаты к изначальному виду.

46-летний Хесус Анхель Гарсия стал первым в истории Испании спортсменом, который участие в семи Олимпийских играх (1992—2016). Испанец занял 20-е место.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ